Levina peut faire référence à : 
 Levina (née en 1991), auteure-compositrice-interprète allemande.
 Levina Teerlinc (vers 1510 - 1576), miniaturiste flamande.

 Elizaveta Levina, statisticienne russo-américaine.
 Tatyana Levina (née en 1977), athlète russe.
 Yuliya Levina (née en 1973), rameuse russe.
 Zara Levina (1906–1976), pianiste et compositrice soviétique.

Voir aussi